Powercar bezeichnet:

 ICE 4#Antrieb
 Powercar Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller